Die 9. Badminton-Weltmeisterschaft fand in Lausanne, Schweiz, vom 22. bis zum 28. Mai 1995 im Patinoire de Malley statt. Folgend die Ergebnisse im Dameneinzel.

Qualifikation 
  Julie Still –  Andrea Ódor: 11-4, 11-5
  Jeng Shwu-zen –  Malin Virta: 11-6, 12-10
  Nicole Grether –  Tatiana Gerassimovitch: 11-8, 11-3
  Santi Wibowo –  Guðrún Júlíusdóttir: 2-11, 11-3, 11-1
  Ludmila Okuneva –  Lorena Blanco: 11-0, 11-4
  Zhang Ning –  Heidi Vranken: 11-3, 11-0
  Tanya Woodward –  Christine Skropke: 12-10, 11-1
  Vlada Chernyavskaya –  Nicole Harwood: 11-1, 11-3
  Yasuko Mizui –  Kuak Seok Choon: 11-7, 11-6
  Si-an Deng –  Obiageli Olorunsola: 11-5, 11-2
  Marina Yakusheva –  Vandanah Seesurun: 11-2, 11-0
  Sarah Hore –  Zuzana Kenížová: 11-0, 11-0
  Carolien Glebbeek –  Sindhu Gulati: 12-9, 11-2
  Chan Chia Fong –  Gul Simsek: 11-0, 11-0
  Seema Bafna –  Adrienn Kocsis: 11-0, 11-0
  Viola Rathgeber –  Patricia Finardi: 11-0, 11-0
  Andrea Jurčić –  Alexandra Felgrová: 11-4, 11-5
  Hu Ning –  Alison Humby: 11-3, 11-5
  Zarinah Abdullah –  Stefanie Müller: 11-1, 11-6
  Anne Søndergaard –  Dina Drakou: 11-0, 11-1
  Tove Hol –  Joanna Szleszyńska: 10-12, 12-10, 11-7
  Beate Dejaco –  Maria Iasonos: 11-3, 11-3
  Julia Mann –  Stephanie Wo: 11-4, 11-2
  Song Yang –  Ng Ching: 11-4, 11-6
  Jaw Hua-ching –  Dobrinka Smilianova: 11-4, 11-5
  Cindana Hartono –  Margit Borg: 2-11, 11-8, 11-5

Vorrunde

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Endrunde

Weblinks 
 http://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=5EA93ACA-DA23-411C-884A-BAF62783F0F4

1995 Dameneinzel
Weltmeisterschaft 1995
Weltmeisterschaft 1995/Dameneinzel
Weltmeisterschaft 1995